Shinzei oder Shinsei steht für:
 die japanische Partei Shinseitō
 den buddhistischen Namen folgender Personen: 
 Shinzei (真済; 800–860), Shingon-Mönch
 Fujiwara no Michinori (信西, Shinzei; ?–1160)
 Shinzei (真盛, auch Shinsei; 1443–1495), Tendai-Mönch